James Dickson henviser til blandt andre:

 James Dickson (botaniker) (1738–1822) – skotsk botaniker
 James Dickson (1784-1855) – svensk industrimand
 James Dickson (1815-1885) – svensk købmand
 James Fredrik Dickson (1844-1898) – svensk købmand
 James Dickson (1899-1980) – svensk politiker